Гостиница «Европа» братьев Зипаловых — памятник архитектуры и градостроительства во Владикавказе, Северная Осетия. Объект культурного наследия России регионального значения. Находится в исторической части города на углу проспекта Мира, д. 24 и улицы Куйбышева, д. 2.

Двухэтажная гостиница построена в 1882 году на углу Александровского проспекта и Грозненской улицы по заказу владельца одного из крупных торговых домов Е. С. Зипалова. Позднее собственник сдал здание в аренду под гостиницу З. Н. Кереселидзе. Гостиница располагала рестораном, во дворе здания находился небольшой дворик. В гостинице находилась библиотека, которой пользовались постояльцы. На первом этаже находились торговые залы. Позднее до 1917 года собственником гостиницы был М. Никитин, потом в 1920-х годах Владимир Кикабидзе.

В 1882 году в гостинице останавливался военный топограф и альпинист Андрей Васильевич Пастухов. В 1905—1906 годах в гостинице проходили подпольные собрания Владикавказской группы Терско-Дагестанского комитета РСДРП.

В 1972 году упоминается как гостиница «Терек». В настоящее время в здании находится гостиница.

 Архитектура
Согласно мнению владикавказского архитектора Сослана Цаллагова, в наше время был «грубо нарушен принцип колористической организации фасада здания по проспекту Мира,24 — ул. Куйбышева,2»:

Примечания

Литература 
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 138, ISBN 978-5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Проспект Мира — Александровский проспект/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 140—156, ISBN 978-5-906066-18-4.

Ссылки 
 «Париж»-«Франция»-«Европа»

Достопримечательности Владикавказа